Стре́льнинская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 В Санкт-Петербурге:
 Стрельнинская улица — улица в Петроградском районе.
 Стрельнинская улица — улица в Стрельне.
 Стрельнинская улица — улица в садовом товариществе Кировец-2 Ломоносовского района Ленинградской области.

См. также 
 Стрельнинское шоссе (Санкт-Петербург)